Andrew Kelley Newell (ur. 30 listopada 1983 w Bennington) – amerykański biegacz narciarski, specjalista sprintu.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Andrew Newell pojawił się 23 listopada 2000 roku w kanadyjskim Vernon, gdzie zajął 48. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego na dystansie 15 km techniką klasyczną. W Pucharze Świata zadebiutował 18 lutego 2004 roku Sztokholmie, zajmując 43. miejsce w sprincie stylem klasycznym. W międzyczasie trzykrotnie wystartował na mistrzostwach świata juniorów, najlepszy wynik uzyskując podczas MŚJ w Szklarskiej Porębie w 2001 roku, gdzie był szósty w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 24 lutego 2004 roku w Trondheim, zajmując 25. miejsce w sprincie technika dowolną. Nieco ponad dwa lata później, w chińskim Changchun Amerykanin po raz pierwszy stanął na podium zawodów PŚ – w sprincie stylem dowolnym był trzeci, za Thobiasem Fredrikssonem ze Szwecji i Christophem Eigenmannem ze Szwajcarii. Najlepsze wyniki w PŚ osiągnął w sezonie 2009/2010, w którym zajął 19. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu był czwarty.

W 2006 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie był szesnasty w sprincie indywidualnym oraz trzynasty w drużynowym. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver jego najlepszym wynikiem była dziewiąta pozycja w sprincie drużynowym. Najbliżej medalu na dużej międzynarodowej imprezie był podczas mistrzostw świata w Sapporo w 2007 roku, gdzie w sprincie indywidualnym stylem klasycznym zajął piąte miejsce.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983